

Geografia 
 Cerro ou morro — acidente geográfico
Cerro Branco — município do Rio Grande do Sul, Brasil
Cerro Grande —  município do Rio Grande do Sul, Brasil
Cerro Largo (Rio Grande do Sul) —  município do Rio Grande do Sul, Brasil
Cerro Largo (departamento) — departamento do Uruguai
Cerro Colorado (distrito) — distrito da província de Arequipa, Peru

Itália 
Cerro Tanaro — comuna da província de Asti, região Piemonte
Casale Corte Cerro — comuna da província de Verbano Cusio Ossola, região Piemonte
Cerro al Lambro — comuna da província de Milão, região Lombardia
Cerro Maggiore — comuna da província de Milão, região Lombardia

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos